Красноарме́йский райо́н () — административно-территориальная единица в Чувашской Республике России. В рамках организации местного самоуправления функционирует муниципальное образование Красноармейский муниципальный округ (с 2004 до 2021 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Красноармейское.

География 
Расположен на севере Чувашской Республики. Граничит на севере с Чебоксарским, на северо-востоке с Цивильским, на юге с Канашским и Вурнарским, на западе с Аликовским и Моргаушским районами. По размерам территория является самым маленьким районом: его площадь 456,3 км², с севера на юг вытянут на 29 км, с запада на восток — на 28 км.

История 
Район образован 9 января 1935 года как Траковский с центром в селе Передние Траки, в 1940 году село было переименовано в Красноармейское, а район соответственно в Красноармейский. 15 февраля 1944 года часть территории Красноармейского района была передана в новый Чурачикский район.

2 ноября 1956 года к Красноармейскому району была присоединена часть территории упразднённого Калининского района. 21 июля 1959 года к Красноармейскому району были присоединены части территорий упразднённых Ишлейского и Чурачикского районов.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 2010 года Красноармейский район мононационален, абсолютное большинство населения — чуваши (94%), русские проживают в районном центре.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства, район делится на 9 административно-территориальных единиц — сельских поселений.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2021 гг. муниципальный район включал 9 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые к 1 января 2022 года были упразднены и объединены в единый муниципальный округ.

Населённые пункты 
В район (муниципальный округ) входят 89 населённых пунктов:

Природа 

Красноармейский район расположен в пределах Чувашского плато, характеризуется полого-холмистой поверхностью, расчленённого оврагами (глубина до 20—35 м) и долинами реки Большой Цивиль с притоками. Имеется несколько месторождений торфа, используемого в качестве удобрений, два месторождения кирпичного сырья: глины и суглинки четвертичного и юрского периодов.

Климат района умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно жарким летом. Средняя температура января −12,8 °C, абсолютный минимум −46 °C; средняя температура июля 18,8 °C, абсолютный максимум 38 °C. Среднегодовая сумма осадков составляет 446 мм, летом выпадает до 70 % общей суммы осадков.

Речная сеть представлена 20-километровым участком Большого Цивиля и её левобережными притоками — Большой и Малой Шатьмой. Южная граница района проходит по берегу реки Сормы. В районе есть озеро Кюльхири и озеро Кошкинское.

На севере и востоке представлены дерново-слабоподзолистые почвы (18 % общей площади района). В центральной и западной частях находятся светло-серые лесные, на востоке и юго-востоке расположены типично серые лесные, к востоку от долины Большого Цивиля распространены тёмно-серые лесные почвы.

Красноармейский район расположен в Приволжской дубравно-лесостепной лесорастительной зоне. Леса протянулись от западного угла района через село Красноармейское к железной дороге, занимают 7 % площади района, в их составе доминирует дуб. Около 12 % территории составляют луга и степь.

Экономика 
Красноармейский район сельскохозяйственный, специализирующийся на выращивании зерновых, овощей, картофеля, хмеля и в мясо-молочном животноводстве. Развито свиноводство, овцеводство, пчеловодство. В целом район производит 3,9 % валовой сельхозпродукции Чувашской Республики. Промышленность носит обслуживающий сельское хозяйство характер и представлена молочным заводом, производством хлебобулочных изделий, комбикормов. Ведутся ремонт сельхозтехники, столярно-плотничные и деревообрабатывающие работы, производится кирпич.

Транспорт 
На территории района функционирует железнодорожный и автомобильный виды транспорта. На долю автомобильного транспорта приходится 98 % грузовых и 84 % пассажирских перевозок. Основные автодороги: «Красноармейское —Чебоксары» (через Ишаки), «Красноармейское —Чебоксары» (через Цивильск), «Красноармейское —Батырево». На востоке район пересекает железная дорога «Канаш —Чебоксары».

Культура 
В Красноармейском районе действует 33 учебных заведения, 2 школы искусств, 2 музея, 15 библиотеки, 48 клубных учреждений.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Чувашии

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Сайт района на чувашском языке
 Герб и флаг Красноармейского района
 

Упразднённые муниципальные районы Чувашии
Муниципальные округа Чувашии
Муниципальные районы, упразднённые в 2021 году